Götz o Goetz () es un nombre alemán, en su origen era un hipocorístico de Gottfried. En la actualidad se utiliza como forma abreviada de Gottfried, y también es un apellido. 

Puede referirse a:
Nombre propio
 Götz von Berlichingen, noble alemán.
 Götz Friedrich, director de teatro y ópera alemán.
 Goetz Gliemeroth, militar alemán.
 Götz Heinrich Loos, profesor, botánico y geógrafo alemán.
 Götz Spielmann, director de cine austríaco.
 Götz Werner, empresario farmacéutico alemán.
Apellido
 Alphonse Goetz, ajedrecista francés.
 Manuel Goetz , escritor peruano.
 Andreína Goetz, modelo venezolana, Miss Venezuela 1990.
 Arturo Goetz, actor argentino.
 Bruno Goetz, poeta y traductor alemán del Báltico.
 Curt Goetz, dramaturgo y actor suizo-alemán.
 Karl Otto Götz, artista informalista alemán.
 Paul Götz, astrónomo alemán.
Lugares
 Goetz, localidad en el condado de Chippewa, Wisconsin, Estados Unidos.
Varios
 (2278) Götz, denominación de un asteroide.

Referencias